Ligue A 2013-2014 – torneo di pallavolo femminile
 Ligue A 2013-2014 – torneo di pallavolo maschile